Tour Championship 2021 – czternasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Turniej ten został rozegrany w dniach 22–28 marca 2021 roku w Celtic Manor Resort w walijskim Newport. To trzecia edycja tego turnieju. Zmagania odbyły się, podobnie jak w latach poprzednich, w formule meczów pomiędzy ośmioma najlepszymi zawodnikami w bieżącym sezonie. Udział w nim wzięli następujący snookerzyści:
 Judd Trump (zwycięzca English Open, Northern Ireland Open, World Grand Prix, German Masters, Gibraltar Open, lider rankingu jednorocznego oraz lider światowego rankingu),
 Mark Selby (zwycięzca European Masters i Scottish Open),
 Neil Robertson (zwycięzca UK Championship),
 John Higgins (zwycięzca Cazoo Players Championship),
 Ronnie O’Sullivan (mistrz świata),
 Jack Lisowski,
 Kyren Wilson (zwycięzca Championship League),
 Barry Hawkins.
Firma Cazoo w sezonie 2020/2021 sponsoruje oprócz Tour Championship, także World Grand Prix i Players Championship, jak również Cazoo Cup.

Nagrody pieniężne 
Na podstawie materiału źródłowego:

Zwycięzca: £ 150 000
Finalista: £ 60 000
Półfinalista: £ 40 000
Ćwierćfinalista: £ 20 000 (nieliczące się w rankingu graczy)

Najwyższy brejk turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie 
Do turnieju zakwalifikowało się ośmiu zawodników zajmujących najwyższe miejsca na liście jednorocznej sezonu 2020/2021, uwzględniającej punkty do turnieju WST Pro Series 2021 włącznie. Na podstawie tej samej listy zostało ustalone rozstawienie zawodników w rozgrywkach.

Cazoo Cup 
Rozgrywki o Cazoo Cup obejmowały trzy turnieje: World Grand Prix 2020, Players Championship 2021 oraz ten Tour Championship. O miejscu decydowała suma punktów równych kwocie wygranej w tych trzech turniejach, z wyjątkiem pierwszej rundy i premii za najwyższego brejka. Zdobywcą trofeum został Neil Robertson. W tym roku nie było dodatkowej nagrody dla zwycięzcy.

Drabinka turniejowa

Finał

Brejki stupunktowe 
Na podstawie materiału źródłowego:
 138, 125, 121, 103  Barry Hawkins
 136, 133, 123, 121, 119, 114, 114, 112, 106, 103, 103  Neil Robertson
 133, 128, 112, 101  Ronnie O’Sullivan
 129  Jack Lisowski
 119  Judd Trump
 109  Mark Selby
 101  John Higgins

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tour Championship 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Sport w Walii
2021 w snookerze
2021 w Walii
Rankingowe turnieje snookerowe